Farmacia steht für:
Farmacia (Zeitschrift)
Farmacia di Santa Maria Novella, Apotheke in Florenz
Farmácia Barreto, Apotheke in Lissabon
Farmàcia Bolós, Apotheke in Barcelona
Farmácia Durão, Apotheke in Lissabon
Farmàcia Esteve, Apotheke in Llívia
Farmácia Normal, Apotheke in Lissabon

Pharmacia steht für
Pharmacia, schwedisches Pharmaunternehmen